Plattengraben ist der Name folgender Fließgewässer:

 Plattengraben (Albertsbach), rechter Zufluss des Albertsbachs im Gemeindegebiet von Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Plattengraben (Einödbach), linker Oberlauf des Einödbachs (zum Inn) bis vor Einöden, Gemeinde Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Plattengraben (Haggraben), rechter Zufluss des Haggrabens nahe Dettingen am Main, Gemeinde Karlstein am Main, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Plattengraben (Hirschgraben), rechter Zufluss des Hirschgrabens (zum Aschauer Bach, zur Saalach) im Gemeindegebiet von Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Plattengraben (Katzenbach), linker Zufluss des Katzenbachs (zum Kanzelbach) im Stadtgebiet von Schriesheim,  Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Plattengraben (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (rechter Oberlauf des Flötzbachs, zum Fallbach, zur Haidenaab) vor der Hölzlmühle, Gemeinde Immenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Plattengraben (Potaschengraben), linker Zufluss des Potaschengrabens (zum Mannbach, zur Lobbach) nahe Lobbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Plattengraben (Schwarzenbach), linker Zufluss des Schwarzenbachs (zur Isar) im Gemeindegebiet von Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Plattenbach